

Geografia 
 The Minch – canale dell'Oceano Atlantico
 The Little Minch – stretto della Scozia

Persone 
 Irina Minch – cestista sovietica
 Matthew Minch – politico irlandese